м:тел се може односити на:

 м:тел РС, телекомуникациона компанија у Босни и Херцеговини (Републици Српској)
 м:тел ЦГ, телекомуникациона компанија у Црној Гори